Een verkeersweg:
 N79 (België)
 N79a (België)
 N79b (België)
 N79 (Frankrijk)
 N79a (Frankrijk)